Arses insularis és una espècie d'ocell de la família dels monàrquids (Monarchidae) que habita els boscos del nord de Nova Guinea, incloent Yapen. Rep en diverses llengües el nom de "monarca de collar rogenc" (Anglès: Rufous-collared Monarch. Francés: Monarque à froc roux).

Referències 

Arses